Marguerre ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonore Marguerre (* 1978), deutsche Koloratursopranistin
 Fritz Marguerre (1878–1964), belgisch-deutscher Ingenieur und Erfinder
 Karl Marguerre (1906–1979), deutscher Ingenieurwissenschaftler, Hochschullehrer und Musiker
 Wolfgang Marguerre (* 1941), deutscher Unternehmer (Octapharma)
 Eva Marguerre (* 1983), deutsche Produktdesignerin